Турнир BNP Paribas Masters 2005 года в мужском парном разряде проводится в 34-й раз. В основной сетке турнира 16 пар, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Братья Боб и Майк Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы соревнований пара Йонас Бьоркман и Тодд Вудбридж не  защищали свой титул, однако Бьоркман выступил на турнире в дуэте с Максимом Мирным и выбыл в первом же раунде.

Посев 

  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Первый раунд)
 ''' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз ''(Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2005